Corycaeus megalops – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1883 roku przez brytyjskiego zoologa George'a Stewardsona Brady'ego.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1883 roku